Universiade 2011 steht für:
 Sommer-Universiade 2011
 Winter-Universiade 2011